Le qualificazioni del singolare femminile dell'Open di Francia 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Teliana Pereira (qualificata)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Sesil Karatančeva (qualificata)
  Zhu Lin (primo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno)
  Jana Čepelová (secondo turno)
  Elizaveta Kuličkova (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (qualificata)
  Julia Glushko (primo turno)
  Margarita Gasparjan (qualificata)
  Duan Yingying (primo turno)

  Shahar Peer (ultimo turno)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)
  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Anna Tatišvili (secondo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)
  Grace Min (secondo turno)

Qualificate 

  Teliana Pereira
  Verónica Cepede Royg
  Sesil Karatančeva
  Olivia Rogowska
  Petra Martić
  Alexa Glatch

  Johanna Konta
  Dinah Pfizenmaier
  Lourdes Domínguez Lino
  Andrea Hlaváčková
  Margarita Gasparjan
<li>  Paula Kania

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2015
WTA Tour 2015